Венча́ние на ца́рство, или Свяще́нное коронова́ние — церемония коронации русских царей по церковному обряду. Впервые было совершено при московском великом князе Иване III над его внуком Дмитрием Ивановичем 4 февраля 1498 года. Церемония включала в себя обряд помазания на царство.

История 
Поставление на великое княжение в Средние века оформлялось путём настолования, или интронизации. Византийский обряд венчания на царство, видимо, принесла на Русь царевна София Палеолог. Впервые в России венчание на царство имело место в 1498 году, когда её супруг Иван III венчал своего внука Дмитрия Ивановича как наследника. Дмитрий, однако, пользовался титулом «великий князь», а не «царь». Ни сам Иван III, ни его преемник Василий III не были коронованы. 

Впервые как глава государства короновался (и с того времени систематически использовал титул царь) Иван IV Грозный в 1547 году. Помазания на царство этот обряд не предусматривал. В 1561 году греческое духовенство преподнесло Ивану книгу царского венчания императоров Византии. Тогда же был составлен чин венчания на царство (вероятный автор — митрополит Макарий).

При этом обряд помазания на царство был ошибочно отождествлён с миропомазанием, хотя и в Европе и в Византии эти обряды различались: в отличие от России, там помазание на царство предшествовало венчанию, а не наоборот. Существует мнение, что если в других странах царь при помазании уподоблялся царям Израилевым, то в России он стал уподобляться самому Христу.

Венчание на царство Феодора Иоанновича 31 мая 1584 года было первым, целостно следовавшим переосмысленному византийскому чину с «великим выходом» государя и придворных в Успенский собор (где были устроены особые царские места) и вручением ему «яблока державного». Позднее великий выход осуществлялся на Золотое крыльцо Грановитой палаты.

Все коронации происходили в Успенском соборе Московского Кремля и совершались митрополитами Московскими и всея Руси, затем — патриархами, в поздний синодальный период — первенствующими архиереями. Дальнейшая сакрализация фигуры «помазанника» привела к тому, что с XVII века между священством и царством ставился знак равенства: даже причащались цари точно в том же порядке, что и священнослужители.

Начиная с Павла I, короновались также и супруги российских императоров: корону, меньшую по размеру, возлагал сам Государь, а не священнодействовавший архиерей, причём императрица становилась пред своим супругом на колени. При короновании Александра I отличием было то, что императрица Елисавета Алексеевна не становилась пред своим супругом на колени, а стоя приняла на свою голову корону. Обычай становиться на колени был восстановлен при короновании Александра II.

Принятие регалий 
Во время венчаний на царство в поздний период Российской империи архиерей вручал императору регалии — в правую руку скипетр, а в левую державу, и с молитвою «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» произносил:

«О Богом Венчанный, и Богом Дарованный, и Богом Преукрашенный, Благочестивейший, Самодержавнейший, Великий Государь Император Всероссийский! Приими скипетр и державу, еже есть видимый образ даннаго Тебе от Вышняго над людьми Своими Самодержавия к управлению их и к устроению всякаго желаемаго им благополучия».

Позднее император, приняв от архиерея корону, возлагал её на себя, причем архиерей говорил молитву «Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа, аминь». После этого архиерей произносил:

«Благочестивейший Самодержавнейший Великий Государь Император Всероссийский! Видимое сие и вещественное Главы Твоея украшение явный образ есть, яко Тебе Главу Всероссийского народа венчает невидимо Царь славы Христос, благословением Своим благостынным, утверждая Тебе владычественную и верховную власть над людьми Своими».

С середины XVIII века во время обряда обязательно выносился Державный щит Российской империи.

Перечень венчаний на царство 
 О коронации первого царя см. Венчание на царство Ивана IV.
 О последней коронационной церемонии см. Коронация Николая II и Александры Фёдоровны

 Иван IV (1547)
 Симеон Бекбулатович (1575)
 Фёдор Иоаннович (1584)
 Борис Годунов (1598)
 Лжедмитрий I (1605) — единственная тройная коронация русского царя
 Марина Мнишек (1606) — первая отдельная коронация царицы-супруги
 Василий Шуйский (1606)
 Михаил Фёдорович (1613)
 Алексей Михайлович (1645)
 Фёдор Алексеевич (1676)
 Иван V и Пётр I (1682) — уникальная совместная коронация соправителей
 Екатерина Алексеевна (1724) — отдельная коронация императрицы-супруги (впоследствии Екатерина I)
 Пётр II (1728) — первая коронация императора
 Анна Иоанновна (1730)
 Елизавета Петровна (1742)
 Екатерина II (1762)
 Павел I и Мария Фёдоровна (1797) — первая из шести подряд совместная коронация супругов и самая быстрая по сроку со вступлением на престол, 5 месяцев.
 Александр I и Елизавета Алексеевна (1801)
 Николай I и Александра Фёдоровна (1826)
 Николай I и Александра Фёдоровна (1829) — коронация в Варшаве (на Царство Польское)
 Александр II и Мария Александровна (1856)
 Александр III и Мария Фёдоровна (1883) — максимальное запаздывание коронации по сравнению со вступлением на престол (2 года); из-за беременности императрицы весной 1882 и, возможно, соображений безопасности
 Николай II и Александра Фёдоровна (1896).

Следующие цари и императоры: Фёдор II Борисович, Владислав Сигизмундович, Екатерина I (как царствующая императрица), Иоанн Антонович, Пётр III — не были коронованы. Павел I при перезахоронении Петра III возложил на его гроб корону в 1796 году.

Царский венец 

Традиционно при русском венчании на царство начиная с Дмитрия Ивановича и Ивана IV использовалась корона XIV века — так называемая шапка Мономаха. Для коронации Ивана V и Петра I была изготовлена вторая аналогичная шапка — «шапка Мономаха второго наряда». Владислав IV Ваза предполагал короноваться особым убором — «короной московитов».

Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна и Елизавета венчались на царство коронами европейского образца. От Екатерины II и до Николая II использовалась одна и та же Большая императорская корона, изготовленная ювелирами Экартом и Позье (с группой подмастерий). Начиная с коронации Павла I и Марии Фёдоровны в 1797 году для императриц-супруг использовались особые малые короны.

См. также 
 Помазание на царство
 Избрание на царство

Примечания

Литература 

 Аронова А. A. Коронационные декорации как политический текст: Екатерина I — Екатерина II // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8. / под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. — С. 185—201. — ISSN 2312—2129.
 Белозерская Н. Царское венчание в России (Исторический очерк). // Русская мысль. — 1883. — Кн. 4. — С. 1—40; Кн. 5. — С. 1—48.
 
 Протоиерей Александр Горский. О священнодействии венчания и помазания царей на царство (1856). // Прибавления к Творениям Св. Отцов. — 1882. — Ч. 29. Кн. 1. — С. 117—151.
 Думин С. В. История коронаций. — М.: Слово, 2013.
 Описание коронации, миропомазания и причащения императрицы Екатерины II-й // Русская старина. — 1893. — Т. 80. — № 12. — С. 487—496.
 Слюнькова И. Н. Проекты оформления коронационных торжеств в России XIX века. — М.: Буксмарт, 2013. — 438 с. — ISBN 978-5-906190-07-9.
 Соколов Д., протоиерей. Чин миропомазания царей русских при венчании их на царство. — 1908.
 Ульянов О. Г. Инаугурационное миропомазание на Востоке и Западе (критика когнитивной метафоры в политических реалиях средневековья) // Церемония и ритуал в европейской истории. М.: РГГУ, 2019. С. 66-78.
 Ульянов О. Г. Венчание на царство
 Ульянов О. Г. Венчание на царство Владимира Святого и утверждение царского титула Ивана Грозного в грамоте Константинопольского патриарха Иоасафа II // Историк и общество. Исторический факт и политическая полемика. Сб. ст. / отв. ред. М. П. Айзенштат. — М.: ИВИ РАН, 2011. — С. 80—97.
 Ульянов О. Г. Рождение царства Русского

Ссылки 
 Royal Russia Coronation of Tsar Nicholas II and Alexandra
 The Russian Crown Jewels
 In Memory of the Coronation of their Imperial Majesties

Русская монархия
Коронация
Чинопоследования